Кота́йк () — армянский топоним.

 Котайк — область в центральной части Армении.
  — село в Котайкской области.
 «Котайк» — название марки пива, производимого на пивоваренном заводе в городе Абовян.

Спорт 
 «Котайк» — армянский футбольный клуб из города Абовян.
 «Котайк-2003» — футбольный клуб из Абовяна, участник первой лиги и кубка Армении 2003.
 «Эстеглал-Котайк-2» — футбольный клуб из Абовяна, участник первой лиги 2005.
 «Котайк-2» — название армянского футбольного клуба «Ереван» в 1995 году.

См. также 
 Котайкский район